S’il suffisait d’aimer () —   девятнадцатый франкоязычный студийный альбом франкоканадской певицы Селин Дион, выпущенный 7 сентября 1998 года Канадская ассоциация звукозаписывающих компаний присвоила альбому четыре платиновых сертификаций..

Об альбоме 
S’il suffisait d’aimer девятнадцатый франкоязычный альбом певицы и 24-й в целом на момент издания, считая англоязычные альбомы. Написание альбома курировал Жан-Жак Голдман S'il suffisait d'aimer has sold over 1,890,000 copies in France alone and was certified Diamond.. Критики признали, что певица продемонстрировала прекрасные вокальные данные, а сам альбом получился романтичным и меланхоличными, возможно, один из самых удачных, поскольку Селин пела на родном языке, правда с минимальным квебекским акцентом, а коммерческая составляющая выпуска была не столь существенной как для её англоязычных альбомов. Тем не менее, альбом пользовался необычайной популярностью в Канаде (особенно в Квебеке), Франции, Бельгии, Швейцарии, Греции и т. д. и практически стал классикой. Альбом позднее переиздавался несколько раз в 2004, 2006 и 2007 годах в комбинации с другими композициями, в первую очередь из другого популярного альбома D'eux (О них). Продажи достигли 5 миллионов экземпляров, из которых 1,5 пришлось на Францию. Альбому была вручена премия Джуно как одному из самых успешных.

Список композиций

История релизов

Хронология популярных франкоязычных альбомов певицы 
 1987: Incognito ()
 1991: Dion chante Plamondon ()
 1995: D'eux ()
 1998: S’il suffisait d’aimer ()
 2003: 1 fille & 4 types ()
 2007: D'elles ()

Примечания

См. также 
 Франкофония

Поп-альбомы
Альбомы Селин Дион
Альбомы 1998 года
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums